Erik Blomqvist ist der Name folgender Personen:

* Erik Blomqvist (Sportschütze) (1879–1956), schwedischer Sportschütze
 Erik Blomqvist (Leichtathlet) (1896–1967), schwedischer Leichtathlet 
 Erik Blomqvist (Schachspieler) (* 1990), schwedischer Schachspieler